F225, F 225 oder F-225 steht für:
 Braunschweig (F 225), deutsche Fregatte
 Fendt 225, deutsche Landmaschine von Fendt, siehe Fendt (Marke) #Farmer, Favorit, Fix und Co.
 Landmannaleið, isländische Hochlandpiste zum Frostastaðavatn